Schmetterlinge im Bauch steht für:

 Schmetterlinge im Bauch, deutsche Telenovela
 Inga Lindström: Schmetterlinge im Bauch, deutscher Fernsehfilm
 Jitters – Schmetterlinge im Bauch, isländisches Filmdrama
 Schmetterlinge im Bauch, Folge 99 (6/Staffel 8) von Unser Charly, siehe Unser Charly/Episodenliste #Staffel 8
 Schmetterlinge im Bauch, Werk (1999) von OL (Cartoonist)